Улян-Маёрат () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радзыньский повят, Люблинское воеводство. Население — 6102 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Борки
 Гмина Конколевница-Всходня
 Гмина Лукув
 Гмина Радзынь-Подляски
 Гмина Войцешкув

Ссылки 

Гмины Люблинского воеводства